Urnehoved var tingstedet for det middelalderlige landsting i landsdelen Sønderjylland (det senere Hertugdømme Slesvig). 

Stedets nøjagtige placering kendes ikke i dag, men det lå sandsynligvis i Bjolderup sogn sydvest for Aabenraa. Saxo nævner lokaliteten, bl.a. som drabssted for Erik Emune i 1137.

I 1946 blev der på Urnehoved banken øst for Bolderslev anlagt Urnehoved Mindepark.

Kilder/henvisninger 
 Urnehoved – artikel hos Tinglev Kommune (archive.org)

Retshistorie i middelalderen
Historiske domstole og retter